Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» — музей-заповедник в городе Заславле, Минской области Белоруссии. Полное название: Государственное учреждение «Историко-культурный музей-заповедник «Заславль».

История и описание 
Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» был основан в 1986 году в городе Заславле Минской области.
Музей-заповедник «Заславль» это сложная система объектов и охранных территорий, на сегодняшний день под охраной заповедника располагается 113 га части города Заславля. На территории заповедника находятся памятники археологии: городище «Замэчек» (X–XII вв.), городище «Вал» с бывшим кальвинистском сбором (XI–XVII вв.), Костёл Рождества Пресвятой Девы Марии (XVIII в.), курганные могильники (X–XI вв.), остатки усадьбы Заслав (XVII—XIX вв.), музеи: «Мельница», «Дом завозников», «Кузница», «Свиран», музейно-выставочный комплекс, музей «ДОТ».

В фондах музея-заповедника «Заславль» хранится около 18 тысяч музейных предметов, более 35 тысяч человек каждый год посещают Историко-культурный музей-заповедник «Заславль».

В 1992 году был открыт музейно-выставочный комплекс на центральной площади города Заславля — это главное здание историко-культурного музея-заповедника «Заславль». Здесь разместились постоянные экспозиции «Зал гобеленов» и «Музыка вячорак», третий зал предназначен для временных выставок. Экспозиция «Музыка вячорак» является единственной выставкой народных музыкальных инструментов в Белоруссии.

В 1994 году был открыт музей «Кузница», в 1997 году открылся музей «Свиран», в 2004 году — первый в Беларуси музей «ДОТ», в 2005 году был открыт  единственный в Беларуси Детский музей мифологии и леса.

В музее-заповеднике «Заславль» проводятся театрализованные экскурсии, спектакли, музейные занятия. Директор музея-заповедника «Заславль» — Паграновский Николай Михайлович.

Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» располагается по адресу: 223036, Республика Беларусь, Минский район, Минская область, город Заславль, ул. Рыночная, 8а.

Примечания

Ссылки 
 Историко-культурный музей-заповедник «Заславль»
 Государственное учреждение «Историко-культурный музей-заповедник „Заславль“»
 ГУ «Историко-культурный музей-заповедник «Заславль»
 Краеведческий музей в Заславле

Появились в 1986 году в Белоруссии
Краеведческие музеи Белоруссии
Музеи Минской области
Здания и сооружения Заславля
Организации Заславля